Лобно —  гора, вершина Бежаницкой возвышенности.
 Лобно —  озеро в Псковской области, Макаровская волость Новоржевского района Псковской области.
 Лобно — деревня, Андреапольский район, Тверская область
Лобно — озеро в Тверской области, Андреапольский район